

Technika 
 gniazdo elektryczne
 gniazdo (elektronika)
 gniazdo (informatyka)
 gniazdo (telekomunikacja)
 gniazdo (logistyka)

Nauka 
 gniazdo (geologia)
 gniazdo (etologia) – gniazdo zwierzęce

Kultura 
 gniazdo (fryzura)
 Gniazdo (czasopismo)
 Gniazdo − polski film historyczny z 1974 roku, wyreżyserowany przez Jana Rybkowskiego,
 Gniazdo (The Nest) − amerykański horror z 1988 roku, wyreżyserowany przez Terence’a H. Winklessa,
 Gniazdo (Colo) − francusko-portugalski film dramatyczny z 2017 roku, wyreżyserowany przez Teresę Villaverde.